Ramil Viliamovitch Saïfoulline - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Ijevsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
En 1993, il débute avec l'Avangard Omsk dans la MHL. Il est choisi en 1994 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Jets de Winnipeg en , en . Il n'évolua en Amérique du Nord que deux saisons. Il s'aligna avec les Harfangs de Beauport de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de 1995 à 1997. Au terme de cette saison, il joua une partie avec le club professionnel local, soit les Rafales de Québec de la Ligue internationale de hockey. Bien qu'il fût un choix au repêchage de la Ligue nationale de hockey par les Jets de Winnipeg, il décida de poursuivre sa carrière dans sa Russie natale. Depuis ce jour, il a évolué dans la Superliga et dans la seconde division russe, la Vyschaïa Liga.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|1993-1994 ||Avangard Omsk ||Superliga ||37 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Avangard Omsk ||Superliga ||23 ||4 ||4 ||8 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1995-1996 ||Harfangs de Beauport ||LHJMQ ||62 ||17 ||37 ||54 ||18 ||20 ||12 ||11 ||23 ||8
|-
|1996-1997 ||Harfangs de Beauport ||LHJMQ ||70 ||34 ||25 ||59 ||40 ||4 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|1996-1997 ||Rafales de Québec ||LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Avangard Omsk ||Superliga ||38 ||6 ||7 ||13 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Avangard Omsk ||Superliga ||39 ||7 ||4 ||11 ||14 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|1999-2000 ||Avangard Omsk ||Superliga ||32 ||5 ||4 ||9 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Avangard Omsk ||Superliga ||22 ||3 ||3 ||6 ||8 ||15 ||3 ||3 ||6 ||0
|-
|2001-2002 ||Avangard Omsk ||Superliga ||43 ||12 ||8 ||20 ||16 ||9 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2002-2003 ||Avangard Omsk ||Superliga ||50 ||6 ||8 ||14 ||18 ||10 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|2003-2004 ||Avangard Omsk ||Superliga ||34 ||2 ||4 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Traktor Tcheliabinsk ||Vyschaïa Liga ||52 ||17 ||16 ||33 ||34 ||8 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Metallourg Novokouznetsk ||Superliga ||30 ||6 ||5 ||11 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Sibir Novossibirsk ||Superliga ||14 ||1 ||0 ||1 ||4 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2006-2007 ||Avtomobilist Iekaterinbourg ||Vyschaïa Liga ||41 ||9 ||17 ||26 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Barys Astana ||Vyschaïa Liga ||51 ||5 ||5 ||10 ||22 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||Ijstal Ijevsk ||Vyschaïa Liga ||60 ||12 ||17 ||29 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Sary Arka Karaganda || Kazakhstan ||25 ||6 ||12 ||18 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Sary Arka Karaganda || Kazakhstan || 45|| 20|| 21|| 41|| 10|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0

Internationales 

|1994 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 ||align="left"| Médaille d'argent
|- 
|1995 ||align="left"| Russie ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Ijevsk
Naissance en avril 1976
Joueur russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Harfangs de Beauport
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Barys Astana
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur des Rafales de Québec
Attaquant de hockey sur glace